Pedro González Telmo (1190-1246), ecclésiastique espagnole et frère dominicain ;
 Pedro González de Mendoza (1428-1495), ecclésiastique et personnalité politique espagnole ;
 Pedro González Bueno y Bocos (1896-1985), ingénieur et personnalité politique espagnole ;
 Pedro Gonzalez Gonzalez (1925-2006), acteur américain ;
 Pedro Javier González (1962-), guitariste et compositeur espagnol ;
 Pedro González Vera (1967-), joueur chilien de football.